Eaves ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Eaves (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Connie Eaves (* 1944), kanadische Stammzellforscherin
 Hubert Eaves III, US-amerikanischer Jazz-Musiker
 John Eaves (* 1953), kanadischer Skiläufer und Schauspieler
 Max Eaves (* 1988), britischer Stabhochspringer
 Mike Eaves (* 1956), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Murray Eaves (* 1960), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Patrick Eaves (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout
 Tom Eaves (* 1992), englischer Fußballspieler 
 Wilberforce Vaughan Eaves (1867–1920), britischer Arzt und Tennisspieler, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1908 in London